

Personnes 
 J.-A. Martin (André-Paul Martin, dit) (1911-1949), explorateur polaire français

Personnage  
 J.A. Martin, personnage principal du film J.A. Martin photographe